Akarca ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Akarca (Avanos), Gemeinde im Landkreis Avanos der türkischen Provinz Nevşehir
 Akarca (Dazkırı), Ortschaft im Landkreis Dazkırı der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Akarca (Elbistan), Ortschaft im Landkreis Elbistan der türkischen Provinz Kahramanmaraş
 Akarca (Hendek), Ortschaft im Landkreis Hendek der türkischen Provinz Sakarya
 Akarca (İskenderun), Ortschaft im Landkreis İskenderun der türkischen Provinz Hatay
 Akarca (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Akarca (Mersin), Ortschaft im zentralen Landkreis  der türkischen Provinz Mersin
 Akarca (Mezıtlı), Ortschaft im Landkreis Mezıtlı der türkischen Provinz Mersin
 Akarca (Mustafakemalpaşa), Ortschaft im Landkreis Mustafakemalpaşa der türkischen Provinz Bursa
 Akarca (Pehlivanköy), Ortschaft im Landkreis Pehlivanköy der türkischen Provinz Kırklareli
 Akarca (Şereflikoçhisar), Ortschaft im Landkreis Şereflikoçhisar der türkischen Provinz Ankara
 Akarca (Sivaslı), Ortschaft im Landkreis Sivaslı der türkischen Provinz Uşak

Akarca ist der Familienname folgender Personen:

 Mehmet Akarca (* 1963), türkischer Jurist und Generalstaatsanwalt beim Kassationshof